Микола Миколайович Лівінський (18 серпня 1946, смт Кирнасівка, нині Тульчинського району Вінницької області, Україна — 26 березня 2003, м. Тернопіль) — український журналіст, громадський діяч.

Життєпис 
Закінчив факультет журналістики Львівського університету (1969, нині національний університет), Вищу партійну школу (1979, м. Київ).

Працював кореспондентом Тернопільського радіо, завідувачем кабінету політичної освіти Тернопільського районного комітету КПУ, редактором тернопільської районної газети «Шляхом Ілліча» (нині «Подільське слово»), інструктором, завідувачем відділу пропаганди й агітації Тернопільського обласного комітету КПУ, генеральним директором Тернопільської обласної телерадіокомпанії (1988—1991).

У 1991—2003 — голова Тернопільської обласної організації Національної спілки журналістів України.

Автор низки публікацій у колективних збірках та пресі.

Джерела 
 Ханас В. Лівінський Микола Миколайович // 

Українські журналісти
Українські громадські діячі
Уродженці Тульчинського району
Випускники факультету журналістики Львівського університету
Випускники Вищої партійної школи при ЦК КПУ
Громадські діячі Тернополя
Директори Тернопільської обласної телерадіокомпанії
Журналісти «Подільського слова»